Sandrevet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandrevet (Kökar, Åland), 
 Sandrevet, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar